Le tournoi de tennis US Hardcourt est un tournoi de tennis féminin. L'édition 1949 se dispute à Berkeley du 19 au .

Doris Hart remporte le simple dames. En finale, elle bat Dorothy Head.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Virginia Wolfenden et Gussy Moran.

Résultats en simple

Tableau final

Premiers tours

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis US Hardcourt

Navigation 

dames 1949
US Hardcourt
Compétition de tennis à Berkeley (Californie)
Sport aux États-Unis en 1949
Sport en septembre 1949